Johann von Egmond ist der Name folgender Personen:

* Johann III. von Egmond (1438–1516), Statthalter von Holland, Zeeland und Westfriesland und Graf von Egmond 
 Johann IV. von Egmond (1499–1528), Graf von Egmond, Träger des Ordens vom Goldenen Vlies und Herr zu Hoogtwoude, Aartswoude und Baar